Râul Valea Roșie se poate referi la:

 Râul Valea Roșie, Azuga
 Râul Valea Roșie, Băița
 Râul Valea Roșie, Firiza
 Râul Valea Roșie, Geoagiu
 Râul Valea Roșie, Mara
 Râul Valea Roșie, Mureș
 Râul Valea Roșie, Olt
 Râul Valea Roșie, Usturoiu
 Râul Valea Roșie, Crișul Negru

 Râul Valea Roșilor

Vezi și 
 Valea Roșie (dezambiguizare)

Toponime românești